Guez est un patronyme porté notamment par :
 Christian Gabrielle Guez Ricord (1948-1988), poète français ;
 Jérémie Guez (né en 1988), réalisateur et écrivain français, auteur de romans policiers ;
 Lisa Guez, metteuse en scène, dramaturge et enseignante-chercheuse en théâtre française ;
 Olivier Guez (né en 1974), journaliste et écrivain français ;
 Philippe Guez, producteur et réalisateur de cinéma ;
 Philippe Guez, compositeur de musiques pour tous les types de supports audiovisuels ;
 Robert Guez (1918-1983),  réalisateur français ;
 une dynastie de rabbins tunisiens :
  (?-1815) ;
  (1793-1853), fils de David Ezechiel Guez ; 
 , fils de Yossef Guez (1793-1853) ;
 Yossef Guez (1860-1934), fils de Haïm David Guez.

Voir aussi 
 Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654), écrivain français ;
 Yehuda Getz (1924-1995), rabbin israélien d'origine tunisienne qui a exercé la fonction de rabbin du mur occidental.

Patronyme séfarade